Андрогей — в древнегреческой мифологии сын Миноса и Пасифаи, отец Алкея и Сфенела, спутников Геракла.
 Андрогей — по Вергилию, ахеец, погибший в Трое.
 (5027) Андрогей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.